Kühnhaide bezeichnet drei Ortsnamen in Sachsen: 

 Kühnhaide (Hartmannsdorf), Gemeindeteil von Hartmannsdorf (bei Chemnitz), Landkreis Mittelsachsen
 Kühnhaide (Marienberg), Ortsteil der Stadt Marienberg, Erzgebirgskreis
 Kühnhaide (Zwönitz), Ortsteil der Stadt Zwönitz, Erzgebirgskreis